Mario Volpe 
Mario Volpe (artista) 
Mario Mafai Volpe